Сергі́й Іва́нович Жембро́вський (  — ) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1967 року в смт. Буча Київської області. Одружився, проживав з родиною в Бучі.

У часі війни — старшина роти САУ, 81-ша окрема аеромобільна бригада.

Помер 21 лютого 2016 року під час несення служби поблизу міста Краматорськ Донецької області.

24 лютого 2016-го похований в смт Буча.

Без Сергія лишилися дружина Олена та донька Дарина.

Нагороди та вшанування 
Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).

Джерела 
 Книга пам'яті 
 День пам'яті та примирення — з урочистостями, солдатською кашею та святковою програмою 

Уродженці Бучі
Померли в Донецькій області
Поховані в Бучі